La Division 1 1973/74 fue la 36ª temporada del fútbol francés profesional. AS Saint-Étienne resultó campeón con 66 puntos, obteniendo su séptimo título.

Equipos participantes

Tabla de posiciones 

Victoria: 2 puntos
Empate: 1 punto
Derrota: 0 puntos
Un bono de 1 punto a aquel equipo que haga por lo menos 3 goles en un partido

Promovidos de la Division 2, quienes jugarán en la Division 1 1974/75:
 Lille: Campeón de la Division 2, ganador de la Division 2 grupo A
 Red Star Paris: Subcampeón, ganador de la Division 2 grupo B
 Paris Saint-Germain FC: Tercer lugar, ganador del play-off de ascenso

Goleadores

Referencias

Enlaces externos
 ceroacero.es

1974
Fútbol en 1973
Fútbol en 1974